X Азиатские игры проводились в Сеуле с 20 сентября по 5 октября 1986 года. Соревнования проводились на спортивных объектах, которые через 2 года принимали у себя летние Олимпийские игры. Соревнования проходили по 27 видам спорта. Все социалистические страны, за исключением Китая, бойкотировали игры по политическим причинам.

Официальное открытие игр прошло 20 сентября 1986 года на Олимпийском стадионе Сеула. Игры открыл президент Республики Корея — Чон Ду Хван.

В Азиаде приняли участие 4 839 спортсменов из 27 стран.

В неофициальном медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Китая, завоевав 222 медали, из которых 94 золотые и 82 серебряных.

Виды спорта 
 Академическая гребля
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Боулинг
 Велогонки
 Водное поло
 Волейбол
 Гандбол
 Гимнастика
 Гольф
 Дзюдо
 Конный спорт
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание
 Прыжки в воду
 Тяжёлая атлетика
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Таэквондо
 Теннис
 Фехтование
 Футбол
 Хоккей на траве

Медальный зачёт 
Из 27-и стран участвовавших в Играх медали завоевали спортсмены из 22-х государств. Еще 5 стран остались без медалей (Бутан, Мальдивы, ОАЭ, Северный Йемен, Шри-Ланка).

Ссылки 
 X Летние Азиатские игры на ocasia.org